Rostislav Martynek (* 10. října 1982) je český profesionální hokejista. Rostislav Martynek se narodil v Třinci a je odchovancem HC Oceláři Třinec. Jeho přezdívka je Marty. Hraje na pozici pravého křídla. Rostislav dne 23.10. 2009 v utkání PSG Zlín versus HC Oceláři Třinec 4:6 (1:0, 3:3, 0:3) dal svůj stý gól v české extralize. V sezoně 2017 a 2018 měl zdravotní problémy. Nejprve borelióza, se kterou odehrál řadu utkání, než mu byla tato nemoc diagnostikována, poté měl problémy s achilovkou. V letech 2019/2020 je Rostislav Martynek nadále hráčem týmu HC Frýdek Místek, 2. nejvyšší hokejová soutěž ČR.

Hráčská kariéra 
 2002-2003 HC Oceláři Třinec - vyhlášen nejlepším nováčkem extraligy
 2003-2004 HC Oceláři Třinec
 2004-2005 HC Oceláři Třinec
 2005-2006 HC Oceláři Třinec
 2006-2007 HC Oceláři Třinec
 2007-2008 HC Oceláři Třinec
 2008-2009 HC Oceláři Třinec
 2009-2010 HC Oceláři Třinec
 2010-2011 HC Mountfield
 2011-2012 HC Mountfield
 2012-2013 HC Verva Litvínov
 2013-2014 HC Verva Litvínov
 2014/2015 HC Verva Litvínov
 2015/2016 HC Verva Litvínov (E)
 2016/2017 HC Verva Litvínov (E)
 2017/2018 HC Frýdek-Místek, HC Oceláři Třinec (střídavé starty)
 2018/2019 HC Frýdek-Místek, HC Oceláři Třinec (střídavé starty)
 2019/2020 HC Frýdek-Místek, HC Oceláři Třinec (střídavé starty)
 2020/2021 HC Frýdek-Místek
 2020/2021 HC Frýdek-Místek, HC Oceláři Třinec (střídavé starty)
 2021/2022 HC Frýdek-Místek, HC Oceláři Třinec (střídavé starty)

Zajímavosti 
Rostislav Martynek dal v sezoně2006 - 2007 v těchto utkáních hattricky:
 HC Oceláři Třinec - HC Moeller Pardubice 7:5
 HC Oceláři Třinec - HC Vsetín 5:1
2007 - 2008 v těchto utkáních hattricky
 HC Moeller Pardubice - HC Oceláři Třinec 4:5 (28.10.2007)
 Rostislav se po cca 7 letech objevil v sestavě dne 30.12. 2017 v domácím utkání proti Aukro Berani Zlín ve kterém HC Oceláři Třinec prohráli 0 : 1

Úspěchy 
 2008 Tipsport Hockey Cup - nejlepší střelec s Jakubem Langhammerem (5 gólů)

Reference

Externí odkazy 
 
 Rostislav Martynek na HC Oceláři Třinec
 Rostislav Martynek na HC Mountfield

Čeští hokejoví útočníci
Narození v roce 1982
Žijící lidé
Muži
Hráči HC Třinec
Narození v Třinci